Campion (motorfiets), een historisch Brits merk van fietsen en motorfietsen
Campion (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Campion (televisieserie), een Britse televisieserie
Campion (geslacht), een geslacht van netvleugeligen
Campion (plaats), een spookdorp in West-Australië